Por Enrique Bustamante puede referirse a:

 Enrique Bustamante y Salazar, político y diplomático peruano.
 Enrique Bustamante y Ballivián, poeta peruano, hijo del anterior.
 Enrique Bustamante Ramírez, académico español.